Henryk Woliński (1824–1895) – polski prawnik, prezydent miasta Lublina
 Henryk Woliński (1901–1986) - polski prawnik, szef referatu żydowskiego Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej